Parc Léopold, à Bruxelles, Belgique ;
 , à Ostende, en Belgique ;
 Clinique du Parc Léopold à Bruxelles.